Het ATP-toernooi van Ho Chi Minhstad was een tennistoernooi voor mannen dat eenmalig in 2005 gehouden werd. De licentie was overgenomen van Shanghai en in 2006 verhuisde het toernooi naar Mumbai, waar het in 2006 en 2007 plaats vond.

Finales

Enkelspel

Dubbelspel

Enkelspel

Geplaatste spelers

Speelschema

Enkelspel

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

Ho Chi Minhstad
Ho Chi Minhstad
Sportevenement in Vietnam
Sport in Ho Chi Minhstad